Arbó oder Arbo ist der Familienname folgender Personen:

 Higinio Arbo (1879–1968), paraguayischer Politiker und Diplomat
 Miquel Asins Arbó (1916–1996), spanischer Komponist und Dirigent
 Peter Nicolai Arbo (1831–1892), norwegischer Maler
 Sebastià Juan Arbó (1902–1984), katalanischer Romanautor und Dramaturg
 Verónica Arbo (* 1968), argentinische Kanutin

Arbo ist der Name folgender Ortschaften:

 Arbo (Pontevedra), spanische Gemeinde in der Provinz Pontevedra
 der aramäische Name des Dorfes Taşköy in der türkischen Provinz Mardin
 Arbo (Mississippi), Ort in den Vereinigten Staaten